Acadiane peut désigner :
 Citroën Acadiane, la version camionnette de la Citroën Dyane ;
 Acadiane, le plus grand foyer francophone historique aux États-Unis, autour de Lafayette et La Nouvelle-Orléans dans le sud de la Louisiane.

Voir aussi 
 
 
 
 Acadie
 Accadia
 
 Cajun